

Anno 
 990 o 990 a.C.

Codici 
 990 (astronomia) – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Madrid, in Spagna

Matematica 
 990 – numero